Barrio de la Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio de la Cruz, Delstaten Mexiko, ort, Toluca de Lerdo, 
 Barrio de la Cruz, Zacatecas, ort, Jalpa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar